Ion Cristofor este poet, critic literar și traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor- șef al revistei Conexiuni culturale (Cleveland, OHIO, SUA). S-a născut la 22 aprilie 1952, în comuna Geaca (județul Cluj), într-o familie de țărani (Aurel si Rozalia, n.Trif). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) și Facultatea de Filologie din Cluj, secția română-franceză (1976). Doctor în filologie cu lucrarea Aron Cotruș între revoltă și rugăciune (2001) și masterand al Facultății de Științe politice, administrative și ale comunicării (2006). A fost redactor la revistele Echinox (1974-1976), Tribuna (1987-2002), Bucovina literară (1998-1999), Cetatea culturală (1999-2009), Orașul (din 2017).  A funcționat ca șef de serviciu și șef de birou la Primăria municipiului Cluj-Napoca(1999-2017). Poeziile sale au fost traduse în reviste, antologii și volume de autor în limbile engleză, germană, spaniolă, catalană, coreeană, suedeză, sârbă, japoneză, macedoneană, slovenă, cehă, maghiară, italiană, bulgară, portugheză, slovacă, aromână, turcă etc.

OPERA 
Poezie: În odăile fulgerului (1982); Cina pe mare(1988); Marsyas (2001); Casa cu un singur perete (2004); Sărbătoare la ospiciu (2004); O cușcă pentru poet (2007); Angore et taedio (2009); Cine a dat foc Romei (2010); Orchestra de jazz (2012); Gramofonul de pământ (2014); Cronica stelelor (2018); Poeme canibale (2021);Laureat al norilor(2022).

Volume selective din poezia sa:  Geamantanul de sticlă / The Glass Suitcase (ediție bilingvă româno-engleză, traducere de Dan Brudașcu, 2011); Nopți de jazz/Nuits de jazz (ediție română-franceză, traducere de Letiția Ilea,  2015); Am Rand der Kaffetasse (ediție germană-română, traducere de Christian W. Schenk, 2018);  Vida de reserva/ Viața de rezervă (ediție catalană-română, traducere de Pere Bessó, 2019); O picătură de sânge/ Una gota de sangre (ediție română-spaniolă, traducere de Mario Castro Navarette, 2019); Sesle yikanan sogut, (traducere în turcă de Alina Feiruz Gerez, Editura USAR, Istanbul, 2019); Aki csillagokból Jósol, Versek ( traducere în  limba maghiară de Beke Sandor, editura Pegasul transilvan, Târgu Secuiesc, 2020); Cam valiz (traducere în turcă de Ayten Mutlu, editura Artshop, Istanbul, 2021); Somewhere a blind child( traducere în limba engleză de Andreea Iulia Scridon, Editura Naked Eye, Anglia, 2021). 

Istorie literară: Aron Cotruș, exilatul (1999); Aron Cotruș între revoltă și rugăciune (2003); Memoria exilului românesc (în colab. cu Maria Pal, 2002).

Eseuri: Scriitori belgieni (2000); Scriitori din Țara Sfântă (vol. I, 2000; vol II, 2002; vol. III, 2004); Francofonie și dialog (2006); Belgia sau regatul poeților (2007); Românește la Ierusalim (2012; ediția a II-a, 2003); Însemnări de pe pluta Meduzei (2014); Constelația poeților (2020).

Interviuri: Seneffe sau vocația dialogului (2000);  Amurgul dimineții. Convorbiri cu Gabriel M.Gurman (2005); Românitate și exil (2006); Oameni, gânduri și cărți (2008); Voci din diaspora (2017). 

Monografie: Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin (2003; ediția a II-a, 2005).

Colaborator la: Dicționarul scriitorilor români, coordonare și revizuire științifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dicționarul esențial al scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu ( 2000); Academia Română, Dicționarul general al literaturii române (2004); Dicționarul biografic al scriitorilor români, coordonat de Aurel Sasu (2005) ș.a. 

Premii: Premiul Universității din Freiburg și al revistei Sborlu a nostru (Germania) pentru publicistică (1996); Premiul pentru traducere al Festivalului Internațional Lucian Blaga (1997); Premiul pentru traducere al Primăriei municipiului Cluj-Napoca (1998); Diploma de onoare a Centrului Cultural Israelian-Român din Tel Aviv (2002); Diploma de onoare a Cercului Cultural din Haifa (2002); Diploma de excelență a Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (2018); Premiul pentru poezie al revistelor Convorbiri literare (2016), Acolada (2019), Mișcarea literară (2019); Medalia de argint Terra Sancta și titlul de Omul anului (Israel, 2017). Titlul și diploma onorifică de Senior al Cetății Cluj-Napoca (2012)

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, domnului Ioan Cristofor Filipaș (Ion Cristofor), secretar de redacție la revista „Orașul”, prin decretul din 26 martie  2019.

REFERINTE CRITICEa. în Lucrări colective

Dicționarul scriitorilor români, coordonare și revizuire științifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (vol.I, 1994);Academia Română, Dicționarul general al literaturii române (vol. I, 2004);Dicționar Echinox A-Z, Perspectivă analitică, coord. Horea Poenar (2004);Dicționarul biografic al scriitorilor români, coordonat de Aurel Sasu (2005)

b.    În volume

Petru Poantă, Radiografii II, 1983;Victor Felea, Aspecte ale poeziei de azi, III, 1984;Marian Papahagi, Cumpănă și semn, 1990;Nicolae Steinhardt, Monologul polifonic, 1991;Radu G. Țeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, 1993;Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, 1996;Ștefan Borbély, Xenograme, 1997;Ion Pop, Pagini transparente, 1997;Marin Mincu, Poezia română actuală, vol.I, 1998;Petru Poantă, Dicționar de poeți. Clujul contemporan, 1999;Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80-’90. Dicționar bio-bibliografic, vol. I, A-F, 2000;Marin Mincu, Poeticitate românească postbelică, 2000;Diana Adamek, Transilvania și verile cu polen, 2002;Marian Barbu, Trăind printre cărți, vol. I, 2001, vol.II, 2002;

Irina Petraș, Feminitatea limbii române, 2002;Nicolae Oprea, Literatura “Echinoxului”, 2003;Irina Petraș,Cărțile deceniului 10, 2003;Alexandru Pintescu, Retorica aproximației, 2004;Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă,  2004;Ionuț Țene, Poezia noastră cea de toate zilele, 2004;Laurențiu Ulici, Prima verba IV, 2004;Mircea A. Diaconu, Atelierele poeziei, 2005;Irina Petraș, Clujul literar,  2005;Ion Pop, Echinox. Vocile poeziei, 2008;Geo Șerban, Poezia română contemporană. Mărci stilistice,  2010;Iulian Boldea, Aproximații, 2010;Nicholas Catanoy, Romanian literature. Book reviews,  2010;Viorel Mureșan, Colecția de călimări, 2011;Simona-Grazia Dima, Blândețea scorpionului, 2011;Elvira Iliescu, CV… cu maeștri, 2011;Daniel Corbu, Rostirea postmodernă, Generația poetică ’80 în literatura română, 2014;Mircea Opriță, Serile cu poezie și poeți, 2015;Mircea A. Diaconu, Biblioteca română de poezie postbelică. Experiențe și existențe poetice, 2016; Gheorghe Grigurcu, Între poeți, 2016;Constantin Cubleșan, Poezia cea de toate zilele, 2017;Geo Vasile, Poeți reprezentativi ai postmodernității, 2018;Viorel Mureșan, De gardă la Echinox, 2019;Constantin Cubleșan, Poezia de zi și noapte, 2019;Irina Petraș, Ochii minții. Eseuri, cronici, divagări, 2020;Petru Poantă, Radiografii. Scriitori contemporani, 2020;Menuț Maximinian, Puterea secretă a cărților (2021) 

Niculina Oprea, Ipostaze ale poeziei românești, II, 2021;Mircea Bârsilă, Poezia optzecistă, 2021.Menuț Maximinian, Literatura, dincolo de pandemie, 2022.

REFERINȚE CRITICE: 

Debutează la 30 de ani, în 1982, și nu cu prima carte de poezie pe care a scris-o, ci cu a patra, după spusele prietenilor săi  echinoxiști. Un debut exemplar, o carte alcătuită cu grijă, de o umitoare densitate și frumusețe, cu o prefață de Petru Poantă. Peste 6 ani, în 1988, și tot la Dacia, îi apare Cina pe mare, fixând în conștiința cititorului vocația unui talent limpede și cultivat, o uriașă dezinvoltură în miezul abisului limbii din care poemul pare a se extrage singur și firesc la numai semnul magic al unei fascinatoare inspirații, senzația de lucru bine făcut.(Constanța Buzea, în Amfiteatru, nr. 22, 1988)

Volumul În odăile fulgerului (Editura Dacia, 1982) ne oferă un bogat “florilegiu” de poeme deosebit de grăitoare pentru fizionomia particulară a unui tânăr poet de azi, ajuns la o bună cunoaștere de sine, la o dramatică revelație a raporturilor lui cu viața și epoca în care trăieste. Bineînțeles, poetul e un priceput mânuitor al limbajului metaforic modem, al unei tehnici care îi codifică mesajul, dar tendința aceasta de incifrare nu obscurizează într-atât înțelesurile, încât ele să nu poată fi receptate în cele din urmă de către cititorul avizat. (Victor Felea, în vol. Aspecte ale poeziei de azi, III, 1984) 

Discret, interiorizat, politicos, poetul nu pare prea bine integrat „vieții literare”, turbulentă și exhibiționistă. Citindu-l, îl înțelegem mai bine. Ion Cristofor este preocupat, obsedat chiar de ideea și soarta poetului, despre care cultivă o imagine mai curând sumbră, profund interiorizată, plină de gravitate și de neliniște. Deloc convențional, Ion Cristofor scrutează drama poetului și a poeziei cu luciditate și cu talent evident.(Adrian Marino, în Tribuna nr. 37, 1988) 

În fine, în unele poezii erosul e ardent, cu imagini carnale și aprinse. Cu toate acestea, reprezentativ pentru poezia lui Ion Cristofor rămâne poemul discursiv și amplu distilând melancolía și singurătatea în imagini puternice, unde materiile prețioase (marmura, aurul) și esențializate (flacăra, eterul, fulgerul) stau alături de cele telurice și violent expresive. Poemul său nu e un joc ci o contrucție unde tematica abisală (pustiul, abisul, tăcerea, singurătatea etc.), alexandrinismul imagistic și expresivitatea cultivată retoric concurează în măsură egală la definirea întregului.(Marian Papahagi, în vol. Cumpănă și semn, 1990) 

Artizan desăvârșit, bun mânuitor al “trucajelor” poetice, Ion Cristofor îmbină tehnici și motive preluate de aiurea (și de niciunde). Poet al amurgului (rătădind aievea cu Tratatul melancoliei sub braț), el evoluează în linia crepuscularilor expresioniști.(Nicolae Oprea, Literatura “Echinoxului”, 2003) 

De la prima sa carte, Odăile fulgerului, din 1982, la Cina pe mare (1988), Marsyas (2001) ori O cușcă pentru poet (2007) Ion Cristofor a rămas frumos consecvent  în modul lui de a scrie.Văzându-se undeva cu „tratatul melancoliei sub braț”, suferind (neo)romantic de marginalizare, întârziind la „taifas cu himerele”,visător impenitent, adică, el poate măsura în discursul său caligrafiat cu finețe și cu, adesea, anluminuri decorative în purpură și aur, distanța dintre o anume ținută lirică înaltă întreținută de „sângele albastru”, nobil al poeziei, și „cerneala pătând mâinile analfabete ale unui veac democrat”. Ambiguitatea nu lipsește nici din acest discurs, căci „pontifii cernelii” estetizante nu sunt mai puțin blamați, însă  atacată e mai degrabă inerția sterilă a unui scris rămas în tradiționalele turnuri de fildeș, indiferentă la ceea ce petrece în realitate, și nu ideea de poezie, de substanță modernistă,  care se opune – vorba lui Ion Barbu –felului de a scrie versuri cum vorbești. O „flacără înaltă” e mereu păzită în scrisul său, în ciuda constatării dezabuzate că poetul e un „ultim exemplar al unei specii pe cale de dispariție”. Un titlu precum Sărbătoare în ospiciu, din 2004,  e elocvent pentru sugestia de degradare a raporturilor cu noile realități, iar plasarea poetului în „cușcă” nu spune, în fond, altceva. Decorurile vieții trăite se schimbă, nu însă și încrederea  într-un limbaj și un mesaj rostite de la o anumită înălțime a spiritului, care, jignite profund la ora tuturor profanărilor, nu încetează să rămână repere și embleme. „Neliniștite”, cum le califica de timpuriu, însã pãstrându-și eleganța și  puritatea liniilor, cu o obstinație, în felul ei, eroicã.(Ion Pop, în Steaua, nr. 4, 2012)

Ion Cristofor este, iată, un poet cultivat, care scrie o poezie de mare acurateță, citabil mai ales pe spații mici, dar construindu-și cu scrupul artistic poemele. Nu e lipsit de umorul ideii. Referințele la trecutul comunist (avea 37 de ani în 1989) sunt discrete, dar, artistic, eficiente, indicând o certă experiență familială:”Un pian/ aruncat pe malul râului /de câțiva muncitori /proaspăt mutați în casa /cedată de o familie de burghezi /duși la Canal.//Și cascada/jeluindu-se toată noaptea /pe ritmuri de Bach.”(Nicolae Manolescu, în România literară, nr. 14, 2018) 

Lipsit de patetism, se dovedește ludic și, uneori, ironic, un stilist remarcabil, expresiv și metaforic. Este, cu siguranță, printre vocile lirice importante din literatura actuală.(Paul Aretzu, în Luceafărul de dimineață, nr.  7, 2018) 

În orice caz versurile lui Ion Cristofor n-ar fi adecvate pentru a ilustra teza conform căreia poezia ar lua naștere cum o compensație a unui deficit de vitalitate. Dimpotrivă, ele sunt expresia unei vitalități bine marcate, a adaptării subiectului la un real ale cărui provocări le acceptă un doar printr-o varietate de reacții scenice, ci și prin îndemnul la contragerea sa în imagini.  Dacă la alți barzi  existențialul e măsurat prin rezerve, refuzuri, interogații, aici se află în plenitudinea sa.(Gheorghe Gricurcu, în România literară nr. 31, 2014)

Născut în 1952 în Geaca (județul Cluj), Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaș) este o figură mai mult decât relevantă a literaturii române. Cu numai două cărți publicate, a fost deja inclus de către Emery George în a sa Contemporary East European Poetry. Expanded Edition.(Enrique J. Nogueras, prefață la vol. O picătură de sânge/Una gota de sangre ,2019)

În ciuda unor personificări facile și a unor metaforizări mai prețioase, volumul Poeme canibale ne oferă o colecție de versuri remarcabile. De altfel Ion Cristofor poate fi definit ca un poet al fulgurațiilor imagistice remarcabile. 

Cele mai spectaculoase acte ale lui Dumnezeu sunt dezumflate de ironia și inteligența poetului, care limpezesc aerul pentru a arăta o divinitate ambiguă, uneori la fel de crudă ca oamenii care se presupune că îi sunt inferiori.(Marina Dora Martino, în  Asymptote Journal (Anglia), 22 noiembrie 2021) 

Ion Cristofor este o figură consacrată în România – poet, critic literar și traducător, și membru al celebrei „generații optzeciste”. Poezia sa a fost tradusă în multe limbi, dar aceasta este prima sa apariție în engleză. Somewhere a Blind Child este o selecție din poeziile sale traduse de Andreea Iulia Scridon, o tânără traducătoare și ea însăși o poetă talentată, care surprinde foarte abil suprarealismul și simțul umorului lui Cristofor.(Anna Blasiak, în European Literature Network , Anglia,  19 noiembrie 2021)

Vreau, de fapt, să spun că îmi place subtilitatea cu care Cristofor infuzează tragic și melancolie în tablouri banale, dezvelind prin vers înțelesurile nebănuite ale obiectelor sau priveliștilor. Poate de aici sugestia devorării creatorului de către un univers polisemantic, în care cuvintele ascund mai multe răni decât dezvăluie.(Răzvan Voncu, în România literară nr. 31, 2021)

De la debutul său (1982), poetul a fost încununat cu premii literare, bucurându-se de evaluările favorabile ale celor mai importanți critici (Nicolae Manolescu, Ion Pop, Gheorghe Grigurcu, Adrian Marino, Marian Papahagi, Petru Poantă, Mircea A. Diaconu etc.), relevând, dacă mai era nevoie, personalitatea unui scriitor de care nu se poate trece ușor cu vederea.(Lucian Scurtu, în revista Vatra, nr. 1-2, 2023).

Note